Ann Griffiths
 Joel Griffiths (Sydney, Austràlia, 1979), futbolista australià 
 John Griffiths
 Lois Griffiths (1899-1981), matemàtica americana
 Paul Griffiths (1947), crític musical, novel·lista i llibretista britànic
 Rachel Anne Griffiths (Melbourne, 1968), actriu australiana coneguda gràcies a La boda de Muriel
 Richard Griffiths